Patrik Carlsson (né le  à Kungälv en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kungälvs IK, il a rejoint les équipes de jeunes du Frölunda HC où il débute en Elitserien en 2005. Il évolue depuis 2006 dans l'Allsvenskan avec les Växjö Lakers HC puis le Leksands IF.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a pris part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Frölunda HC || Elitserien || 12 || 2 || 3 || 5 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2006-2007 || Växjö Lakers HC || Allsvenskan || 15 || 3 || 1 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Frölunda HC || Elitserien || 16 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Växjö Lakers HC || Allsvenskan || 43 || 9 || 11 || 20 || 37 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2008-2009 || Växjö Lakers HC || Allsvenskan || 43 || 14 || 10 || 24 || 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Leksands IF || Allsvenskan || 41 || 10 || 24 || 34 || 6 || || || || || 
|-
| 2010-2011 || Södertälje SK || Elitserien || 54 || 10 || 16 || 26 || 45 || || || || || 
|-
| 2011-2012 || HV71 || Elitserien || 48 || 1 || 3 || 4 || 4 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || HV71 || Elitserien || 53 || 14 || 10 || 24 || 16 || 5 || 3 || 0 || 3 || 2
|-
| 2013-2014 || HV71 || SHL || 52 || 15 || 12 || 27 || 18 || 8 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
|2014-2015 || HV71 || SHL || 51 || 8 || 10 || 18 || 12 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
|2015-2016 || Frölunda HC || SHL || 51 || 6 || 18 || 24 || 12 || 15 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
|2016-2017 || Frölunda HC || SHL || 44 || 11 || 13 || 24 || 8 || 14 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
|2017-2018 || HIFK || Liiga || 53 || 7 || 21 || 28 || 	10 || 14 || 5 || 5 || 10 || 2
|-
|2018-2019 || Frölunda HC || SHL || 45 || 12 || 18 || 30 || 8 || 16 || 2 || 12 || 14 || 2
|-
|2019-2020 || Frölunda HC || SHL || 48 || 9 || 18 || 27 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Frölunda HC || SHL || 50 || 12 || 17 || 29 || 12 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2021-2022|| Frölunda HC || SHL || 46 || 7 || 9 || 16 || 4 || 9 || 5 || 4 || 9 || 0

Références 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Kungälv
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Leksands IF
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HV 71
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HIFK